Stephen Doughty est un nom pouvant désigner:

  (1855-1929), joueur de cricket anglais
 Stephen Doughty (né en 1980), homme politique travailliste britannique

Voir aussi 
 

Doughty, Stephen